La Ofensiva de Alepo puede referirse a varias campañas durante la Guerra Civil Siria:

 Operación Tormenta del Norte, una ofensiva gubernamental a principios de junio de 2013.
 Ofensiva en el Oeste de Alepo, una ofensiva rebelde a finales de junio de 2013.
 Operación wal-'Adiyat Dabha, una ofensiva rebelde a finales de septiembre de 2013.
 Ofensiva en el Sur de Alepo, una ofensiva gubernamental en octubre de 2013. 
 Ofensiva de Alepo (octubre de 2015-presente)